Die BDO World Darts Championship 1980, offiziell 1980 Embassy World Darts Championship, wurde vom 2. bis zum 9. Februar 1980 im Jollees Cabaret Club im englischen Stoke-on-Trent ausgetragen. Die dritte Austragung einer Weltmeisterschaft im Darts wurde von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltet und durch die Rundfunkanstalt British Broadcasting Corporation (BBC) im Fernsehen übertragen.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld des Turniers bestand wie bereits im Vorjahr aus 24 Spielern. Die acht gesetzten Spieler erhielten allesamt ein Freilos, sodass sie im Achtelfinale in das Turnier einstiegen. Es wurde weiterhin im Set-Modus gespielt. Für jedes Set mussten drei Legs gewonnen werden. Zu Beginn des Turniers mussten zwei Sets gewonnen werden, im Viertelfinale und Halbfinale dann drei Sets, im Finale mussten fünf Sets gewonnen werden. Hierbei wurde jeweils eine Session am Nachmittag und Abend angesetzt; dazwischen fand das Spiel um Platz 3 statt.

Tony Brown stellte im Spiel um Platz 3 mit einem Average von 99,24 Punkten einen neuen Rekord für eine Dart-Weltmeisterschaft auf.

Der amtierende Weltmeister John Lowe, der kurz vor Beginn des Turniers sein neues Buch The Lowe Profile  herausgebracht hatte, verabschiedete sich nach einer 0:2-Auftaktniederlage gegen Cliff Lazarenko früh aus dem Turnier. Eric Bristow wurde anschließend als größter Favorit auf den Titel gehandelt. Im Finale sollte er auf einen nicht weniger extravaganten Charakter treffen – Bobby George.

George, der ein Jahr zuvor nicht einmal die Qualifikation bestritten hatte, trug während seiner Spiele ein paillettenbesetztes Hemd und bei seinem Einlauf auf der Bühne wurde ihm ein Armleuchter überreicht. Dieses Prozedere stellte eine Anspielung auf den US-amerikanischen Pianisten Władziu Valentino Liberace dar. In der Anfangsphase des Finales führte George jeweils 1:0, 2:1 und 3:2 in Sets. Die ersten sechs Sätze gingen allesamt in ein entscheidendes fünftes Leg, bis dann Bristow das siebte Set mit 3:1 gewann und sich so eine 4:3-Führung in Sätzen erspielte. im nächsten Set, beim Stand von 2:2 in Legs, hatte George die große Chance, einen Gleichstand in Sets herbeizuführen und einen entscheidenden neunten Satz zu erzwingen, überwarf sich jedoch und warf seinen übrigen Dart frustriert in das Board, um anschließend seine Darts in die obere Tasche seines Hemds zu stecken. Bristow checkte und gewann somit seinen ersten Weltmeistertitel.

Debütanten 
Alan Hogg war der zweite Kanadier bei einer Dart-Weltmeisterschaft. Dave Whitcombe sollte später zwei Finale bei dem Turnier erreichen.

Gesetzte Spieler

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 15.000. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein Extra-Preisgeld von £ 500.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Spiel um Platz 3

Weblinks 
 
  hickoksports.com

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1980
Dartwettbewerb in England